
Molekulska formula -{C14H16N4}- se može odnositi na:

 Imikuimod
 Budralazin